Кариньо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ортегаль. Занимает площадь 47,42 км². Население — 4530 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Ла-Коруньи